Knight-Shift steht für:

 Knight-Shift (Physik), Verschiebung der Kernspinresonanzen von paramagnetischen Substanzen
 KnightShift, Computerspiel aus dem Jahr 2003